Ангеловка — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Ангеловка — деревня в Костюковичском районе Могилёвской области.

Украина 
 Ангеловка — село в  Долинском районе Ивано-Франковской области.
 Ангеловка — село в Залещицком районе Тернопольской области. 
 Ангеловка — село в Тернопольском районе Тернопольской области.
 Ангеловка — село в Бусском районе Львовской области.